Jean-Marie Evrard (senator) (1930–2021), Belgisch senator
 Jean-Marie Evrard (volksvertegenwoordiger) (1911–2004), Belgisch volksvertegenwoordiger